Berg (landvorm), een landvorm
 Berg (geslacht), een adellijk geslacht
 Berg (molen), molen in Winschoten
 Berg (trigram), uit het Chinese Boek van Veranderingen
 Berg, ondergrondse kalksteengroeve in Limburg
 Seborroïsch eczeem of berg, een aandoening van de hoofdhuid

Geografie

Familienaam 
 Alban Berg, Oostenrijks componist
 Allen Berg, Canadees Formule 1-coureur
 Andrea Berg, Duits schlagerzangeres
 Benny Berg, Luxemburgs politicus
 David Berg, Amerikaans evangelist
 Ed Berg, Nederlands politicus
 Else Berg, Pools-Nederlands kunstschilderes
 Emanuel Berg, Zweeds schaker
 Harald Berg, Noors voetballer 
 Henning Berg, Noors voetballer en voetbalcoach
 Joakim Berg, Zweeds componist
 Marcus Berg, Zweeds voetballer
 Natanael Berg, Zweeds componist en dierenarts
 Nicholas Berg, Amerikaans terrorismeslachtoffer
 Ørjan Berg, Noors voetballer
 Paul Berg, Amerikaans biochemicus
 Peter Berg, Amerikaans acteur en filmregisseur
 Regine Berg, Belgisch atlete
 Runar Berg, Noors voetballer
 Sally Berg, Duits zakenman en couturier
 Sandra Berg, Nederlands schrijfster